Sicker ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Sicker (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Dieter Sicker (* 1954), deutscher Chemiker
 Jannis Sicker, deutscher Jazzgitarrist